Пи́тер Ше́ймус Ло́ркан О’Тул (, , 2 августа 1932, Коннемара — 14 декабря 2013, Лондон) — британский актёр ирландского происхождения. Имел больше всех номинаций на «Оскар» (восемь) за актёрскую работу, но без единой победы. За свою полувековую карьеру был удостоен четырёх «Золотых глобусов» (дважды как лучший драматический актёр), премий BAFTA и «Эмми».

Жизнь и актёрская карьера 

Учился в Королевской академии драматического искусства, работал в бристольском . В шестидесятые годы голубоглазый статный блондин О’Тул снискал известность в амплуа романтического героя. Всемирную славу ему принесло исполнение роли Лоуренса Аравийского в одноимённом британском фильме (1962), широчайшую популярность — партнёрство с Одри Хэпбёрн в изящной комедии «Как украсть миллион» (1966). Дважды номинировался на «Оскар» за роль английского короля Генриха II («Беккет» 1964, «Лев зимой» 1968). Среди заметных ролей 1970-х годов — роль Тиберия в драме «Калигула» (1979).

В 1970-е годы боролся с алкоголизмом, был на грани смерти после удаления поджелудочной железы и значительной части желудка, но поборол недуг.

В 1989 году с большим успехом сыграл заглавного персонажа в британских постановках пьесы Кейта Уотерхауса «Джеффри Бернард нездоров» (играл эту свою «коронную роль» в различных театрах до 1999).

В «большое кино» вернулся «Последним императором» Бернардо Бертолуччи (1987).

Вплоть до 1999 года продолжал играть ведущие роли в различных театрах Великобритании, Ирландии и США. Среди заметных киноработ последнего времени — Приам («Троя», 2004), Казанова (сериал «Казанова», 2005). За роль умирающего от рака ветерана театральной сцены Мориса в трагикомедии «Венера» (2006) был в последний раз в жизни представлен к «Оскару».

О’Тул известен как хронический неудачник премии «Оскар»: он номинировался восемь раз в категории «Лучшая мужская роль», но не выиграл ни разу. О’Тул уступал победу таким знаменитым актёрам как Грегори Пек, Марлон Брандо, Роберт Де Ниро и другим.

Когда в 2003 году Американская академия киноискусства наконец удостоила его почётной премии за вклад в развитие кино, он сначала отказался принять награду, но, в конечном счёте, изменил своё решение и появился на церемонии.

9 июля 2012 года 79-летний Питер О’Тул объявил об окончании кинокарьеры. Текст официального заявления, опубликованного секретарём актёра, гласит:

Спустя полтора года, 14 декабря 2013 года, 81-летний О’Тул скончался в лондонском , куда его доставили за два дня до этого, после тяжёлой и продолжительной болезни. Соболезнования в связи с кончиной О’Тула одним из первых выразил президент Ирландии, близкий друг актёра Майкл Хиггинс.

Прощание с актёром и кремация прошли в крематории Голдерс Грин. Прах был развеян на родине в Ирландии.

Личная жизнь 
Питер О’Тул был женат двадцать лет (до 1979 года) на актрисе Шан Филлипс из Уэльса. От этого брака у О’Тула две дочери Кейт и Патрисия. Обе актрисы. Также у него есть сын Лоркан от бывшей модели Карен Саммерфилд.

В 1970-х годах успешно излечился от рака желудка.

Актёрские работы

Актёр

Озвучивание 
  — «Приключения Шерлока Холмса» (м/ф) — Шерлок Холмс
  — «Принц Щелкунчик» (м/ф) — Панталоне
  — «Рататуй» (м/ф) — Антуан Эго

Режиссёр 
  — Джеффри Бернард нездоров / Jeffrey Bernard is Unwell

Награды и номинации

Награды 
 1963 — Премия «Золотой глобус» — лучший дебютант, за фильм «Лоуренс Аравийский»
 1963 — Премия BAFTA — лучший британский актёр, за фильм «Лоуренс Аравийский»
 1964 — Премия «Давид ди Донателло» — лучший иностранный актёр за фильм «Лоуренс Аравийский»
 1965 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль в драме, за фильм «Бекет»
 1967 — Премия «Давид ди Донателло» — лучший иностранный актёр, за фильм «Ночь генералов»
 1969 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль в драме, за фильм «Лев зимой»
 1970 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль в комедии или мюзикле, за фильм «До свидания, мистер Чипс»
 1999 — Премия «Эмми» — лучший актёр второго плана в мини-сериале или фильме, за телесериал «Жанна д’Арк»
 2003 — Почётный «Оскар» — ''человеку, чьи яркие таланты позволили истории кино обрести одну из самых выдающихся фигур.
 2004 — Премия «IFTA Award» — Лучший актёр второго плана, за фильм «Троя».
 2009 — Премия «IFTA Award» — Лучший актёр второго плана, за сериал «Тюдоры».

Номинации 
 1963 — Премия «Оскар» — лучшая мужская роль в фильме «Лоуренс Аравийский»
 1963 — Премия «Золотой глобус» — лучшая драматическая мужская роль в фильме «Лоуренс Аравийский»
 1965 — Премия «Оскар» — лучшая мужская роль в фильме «Бекет»
 1965 — Премия BAFTA — лучший британский актёр в фильме «Бекет»
 1969 — Премия «Оскар» — лучшая мужская роль в фильме «Лев зимой»
 1970 — Премия «Оскар» — лучшая мужская роль в фильме «До свидания, мистер Чипс»
 1973 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль комедии или мюзикла в фильме «Человек из Ла-Манчи»
 1973 — Премия «Оскар» — лучшая мужская роль в фильме «Правящий класс»
 1981 — Премия «Оскар» — лучшая мужская роль в фильме «Трюкач»
 1981 — Премия «Золотой глобус» — лучшая драматическая мужская роль в фильме «Трюкач»
 1981 — Премия «Эмми» — лучшая мужская роль мини-сериала или фильма в фильме «Масада»
 1982 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль мини-сериала или фильма на ТВ в фильме «Масада»
 1983 — Премия «Оскар» — лучшая мужская роль в фильме «Мой лучший год»
 1983 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль комедии или мюзикла в фильме «Мой лучший год»
 1989 — Премия BAFTA — лучшая мужская роль второго плана в фильме «Последний император»
 2000 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль второго плана мини-сериала или фильма на ТВ в фильме «Жанна д’Арк»
 2003 — Премия «Эмми» — лучшая мужская роль второго плана мини-сериала или фильма в фильме «Гитлер: Восхождение дьявола»
 2007 — Премия «Оскар» — лучшая мужская роль в фильме «Венера»
 2007 — Премия «Золотой глобус» — лучшая драматическая мужская роль в фильме «Венера»
 2007 — Премия BAFTA — лучшая мужская роль в фильме «Венера»
 2007 — Премия Гильдии киноактёров США — лучшая мужская роль в фильме «Венера»

Примечания

Литература 
 Актёры зарубежного кино. — Выпуск 12-й / Сост. М. Л. Жежеленко. — Л.: Искусство, 1978. — 207 с. — С. 125—143.

Ссылки 
 Человек и сверхчеловек.  Лилия Шитенбург о творческом пути Питера О’Тула. Материал журнала «Сеанс», декабрь 2013

Выпускники Королевской академии драматического искусства
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты почётной премии «Оскар»
Люди с сахарным диабетом 1 типа
Люди, чей прах был развеян
Актёры Великобритании
Киноактёры Великобритании
Актёры Ирландии
Киноактёры Ирландии‎
Лауреаты премии Ирландской академии кино и телевидения